Чемпионат Луганской Народной Республики по футболу — любительский футбольный турнир среди команд Луганской Народной Республики. Проходит под эгидой Луганского футбольного союза на территории, контролируемой ЛНР. Первый турнир начался 6 июня 2015 года.

Чемпионат ЛНР 

Летом 2015 году в ЛНР стартовал первый чемпионат по футболу. В соревновании принимали участие шесть команд: «Заря» (Луганск), ЛГУ (Луганск), ФК «Краснодон», «Горняк» (Ровеньки), «Шахтер» (Свердловск) и «Шахтер» (Красный Луч).

Кроме взрослых соревнований также прошли и детские. Будет проводиться чемпионат среди ветеранов, турниры среди женских команд, а также мини-футболу.

2015 
Первый сезон первенства стартовал 6 июня, а завершился 21 октября. Участники: СК «Заря-Сталь» (Луганск), ЛГУ (Луганск), ФК «Краснодон», «Горняк» (Ровеньки), «Шахтер» (Свердловск), «Шахтер» (Красный Луч). Шесть команд провели турнир в 4 круга. 11 июля игру чемпионата впервые показали в прямом эфире — матч лидера, «Зари-Сталь», против ЛГУ транслировал «Первый Республиканский канал».

 Турнирная таблица

2016 
Второй сезон чемпионата стартовал 21 мая, а завершился 15 октября, в нем приняли участие 8 команд. Схема розыгрыша: двухкруговой турнир, затем команды разбиваются на две группы. Одна проводит двухкруговой турнир за 1-4 места, другая — за 5-8 места. Участники «Арагац» (Луганск), ФК «Брянка», «Далевец» (Луганск), «Горняк» ТО ПРУП (Ровеньки), ФК «Стаханов», ЦСКА НМ (Перевальский район), «Шахтер» (Красный Луч), «Шахтер» (Свердловск).

 Турнирная таблица

2017 
Третий сезон чемпионата стартовал 13 мая, а завершился 7 октября, в нем приняли участие 9 команд.

 Турнирная таблица

2018 
Схема розыгрыша: двухкруговой турнир, затем команды разбиваются на две группы. Одна проводит двухкруговой турнир за 1-4 места, другая — за 5-8 места.

 Турнирная таблица

2019 

 Турнирная таблица

2020 

 Турнирная таблица

2021 

 Турнирная таблица

Чемпионат в 2021 году не был доигран до конца из-за "ковидных" ограничений. Чемпионом ЛНР стал свердловский "Шахтер" (2-й раз в истории), серебро завоевало краснодонское "Динамо", а "Далевец" и "Горняк" получили бронзовые медали.

См. также 
 Чемпионат Луганской области по футболу
 Спорт в Луганской Народной Республике
 Чемпионат Донецкой Народной Республики по футболу

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица (lugansk-football.com)

Ф